Zone se poate referi la pluralul cuvântului zonă, sau la următoarele

Locuri 
 Zone, Lombardia, comună din provincia Brescia,

Sport 
 The Zone (Michigan), echipa feminină de volei a Universității statului 
 Zoning (fotbal Australian), metodă de alocare a jucătorilor la diverse cluburi

Alte utilizări 
 Time zone, în română fus orar
 Zone (permacultură), a metodă de planificare civilă în plasarea geografică a porțiunilor dedicate permaculturii
 Zonare, metodă de planificare urbană a utilizării suprafețelor nefolosite

Alte articole de dezambiguizare 
 La Zona (dezambiguizare)
 Zonă

Substantive comune